

Sigle 
 Internationale Kirchliche Zeitschrift

Codici 
 ikz – codice ISO 639-3 della lingua ikizu